Арзев — алжирский топоним. Может означать:
 Арзев — город.
 Арзев (залив) — залив.
 Арзев (округ) — округ.
 Арзев (остров) — остров.